Castles II (стилизовано как CÅSTLES II) — одиннадцатый мини-альбом американского рэпера Lil Peep совместно с Lil Tracy. Он был выпущен 6 февраля 2017 года. Продюсерами мини-альбома выступили Bighead, Charlie Shufler, Lederrick и Yung Cortex.
Альбом является продолжением Castles 2016 года.

История 
На обложке мини-альбома используется шрифт с игры стратегии в реальном времени 1992 года Castles II: Siege and Conquest.

Список треков 
Информация взята из Genius.

Примечания 

Мини-альбомы Lil Peep
Мини-альбомы 2017 года
Альбомы Lil Tracy